Flamur Kastrati (Oslo, 1991. november 14. –) visszavonult norvég születésű koszovói válogatott labdarúgó, posztját tekintve csatár.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Kastrati a norvégiai fővárosban, Osloban született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Grei csapatában kezdte, majd a Skeid akadémiájánál folytatta. 

2008-ban 16 évesen debütált a Skeid harmadosztályban szereplő felnőtt csapatában. A 2008-as szezonban 20 mérkőzésen szerzett hat góljával is hozzájárult a klub másodosztályba való feljutásában. Ez a teljesítménye felkeltette a figyelmét a holland Twentének. 2009 januárjában két éves szerződést írt alá a klubbal, ahol egy mérkőzésen sem szerepelt. A 2010–11-es szezon második felében kölcsönben játszott a VfL Osnabrück csapatában. 2011. január 16-án az MSV Duisburg ellen 4–1-re elvesztett mérkőzésen debütált és megszerezte első gólját is. 2011 júniusában a Duisburghoz szerződött. 2013-ban a Erzgebirge Aue csapatában szerepelt. 

2013 augusztusában három éves szerződést kötött a Strømsgodset együttesével. Kastrati 2013. augusztus 11-én, a Rosenborg ellen 2–2-es döntetlennel zárult mérkőzésen debütált. A 2016-os szezonban az Aalesund csapatát erősítette, majd még a következő szezon előtt a Sandefjordhoz igazolt. 2018 és 2021 között a Kristiansund együttesénél játszott, ahol összesen 59 meccsen lépett pályára és nyolc gólt szerzett.

2021. augusztus 13-án az Oddhoz szerződött.

A válogatottban 
Kastrati az U16-ostól az U20-as kivételével egészen az U23-asig minden korosztályban képviselte Norvégiát.

2016-ban debütált a koszovói válogatottban. Először 2016. június 3-án, Feröer-szigetek ellen 2–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen lépett pályára.

Statisztikák

Sikerei, díjai 
Strømsgodset
 Tippeligaen
 Bajnok (1): 2013

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Koszovói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Skeid Fotball labdarúgói
A Twente Enschede labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
Az Aalesunds labdarúgói
A Kristiansund labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek